Sambucus peut correspondre à :
 Johannes Sambucus, humaniste du .
 un genre d'arbustes (et de plantes herbacées) appelés sureaux.